Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1981./82. je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1981-82